Епархия Шалона (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Реймса Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Франсуа Туве.

Клир епархии включает 84 священников (83 епархиальных и 1 монашествующий священников), 16 диаконов, 1 монаха, 77 монахинь.

Адрес епархии: B.P. 40, 20 rue de l’Abbe Gillet, 51038 Chalons-en-Champagne CEDEX, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 34 прихода в департаменте Марна во Франции.

Все приходы объединены в 6 деканатов.

Кафедра епископа находится в городе Шалон в церкви Святого Стефана.

История 
Кафедра Шалона была основана в IV веке.

В 1147 году Папа Евгений III освятил собор. Вместе с понтификом в освящении собора участвовал святой Бернард Клервоский.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года епархия Шалона была упразднена, а её территория включена в состав епархии Мо.

Новый конкордат, подписанный в июне 1817 года, предусматривал восстановление епархии. Но это соглашение не вступило в силу, поскольку оно не было ратифицировано парламентом в Париже.

6 октября 1822 года епархия Шалона была окончательно восстановлена буллой Paternae charitatis того же Папы Пия VII.

Ординарии епархии 
 святой Меммий (290);
 святой Донациан (IV век), память 7 августа;
 святой Домициан (344—346), память 9 августа;
 Амабл (IV век);
 Дезидерий (IV век);
 Санктиссим (IV век);
 Провинкт (IV/V век);
 святой Альпин (упоминается в 451);
 Аманд (Амандин) (упоминается в 461);
 Флоранд (500);
 Провидерий (515);
 Продиктор (530);
 Луп I (упоминается в 535);
 Папион (VI век);
 Евхарий (565);
 Теутинод (Теутмод) (578);
 святой Элаф (579), память 19 августа;
 святой Лумерий (580), память 3 октября;
 Феликс I (упоминается в 589);
 Рагнебальд (VII век);
 Ландеберт (675);
 Арнуль I (упоминается в 682/688);
 Бертоин (693);
 Феликс II (VIII век);
 Бладальд (VIII век);
 Скарик (VIII век);
 Рикарий (770);
 Виллибальд (784);
 Бово I (784—804);
 блаженный Хильдегрим (804—827);
 Аделельм (827—835);
 Луп II (837—857);
 Эрхенрад (858—867);
 Виллиберт (868 — 10.01.878);
 Бернон (878—887);
 Родоальд (887—894);
 Мансьон (894—908);
 Летольд (908—912);
 Бово II (917—947);
 Гибуин I (947/948 — 991);
 Гибуин II (1004);
 Ги I (1004—1008);
 Роже I (1008—1042);
 Роже II (1043 — 27.01.1065);
 Роже III де Эно (1066—1093);
 Филипп I де Шампань (1095 — 05.04.1100);
 Юг I (1100 — 20.05.1113);
 Гильом I де Шампо (1113 — 18.01.1122);
 Эбль де Руси (1122 — 21.06.1126);
 Эрлебер (1127- 08.10.1130) — не взошёл на кафедру;
 Жоффруа I (1131 — 27./28.05.1142);
 Ги II де Пьерпон (1142/1144 — 20.01.1147);
 Бартелеми де Санлис (1147 — 24./25.12.1151);
 Эмон (1152—1153);
 Бозон (1153 — 25.03.1162);
 Ги III де Жуанвиль (1164 — 31.01.1190);
 Ротру дю Перш (1190 — 10.12.1201);
 Жерар де Дуэ (1203—1215);
 Гильом II дю Перш (1215—1226);
 Барталеми (1226—1228)
 Филипп II де Немур-Меревиль (1228);
 Юг II (XIII век);
 Александр (упоминается в 1235);
 Жоффруа II де Гранпре (15.04.1241 — 22.04.1247);
 Пьер I де Ан (15.02.1248 — 16.11.1261);
 Конон де Витри (1263—1269);
 Арнуль II (04.09.1272 — 30.07.1273);
 Реми де Сомм-Tурб (1275 — 18.10.1284);
 Жан I де Шатовийен (24.04.1285 — 02.04.1313);
 Пьер II де Латийи (12.05.1313 — 15.03.1328);
 Симон де Шатовийен (06.04.1328 — 08.01.1335);
 Филипп III де Мелён (15.05.1335 — 15.02.1339) — назначен архиепископом Санса;
 Жан II де Мандевийен (15.02.1339 — 27.11.1339);
 Жан III Апп (13.10.1340 — 1350);
 Реньо Шово (02.10.1353 — 19.09.1356);
 Аршамбо де Лотрек (11.01.1357 — 10.11.1389);
 Шарль де Пуатье (29.01.1390 — 20.09.1413) — назначен епископом Лангра;
 Луи де Бар (20.09.1413 — 10.01.1420) — апостольский администратор;
 Жан IV де Сарбрюк (10.01.1420 — 30.11.1438);
 Жан V Тюдер (22.04.1439 — 1439/1440) — избранный епископ;
 Гильом III ле Тюр (06.07.1440 — 03.06.1453);
 Жоффруа III де Сен-Жеран (27.11.1453 — 30.08.1503);
 Жиль де Люксембург (29.11.1503 — 10.02.1535);
 Робер де Ленонкур (10.05.1535 — 30.05.1550);
 Филипп де Ленонкур (30.05.1550 — 13.04.1556);
 Жером де Бюрж (13.04.1556 — 1571);
 Николя Клосс де Маршамон (26.11.1571 — 12.09.1573);
 Косм Клосс де Маршамон (17.11.1574 — 01.04.1624);
 Анри Клосс де Флёри (01.04.1624 — 13.12.1640);
 Феликс III Вьялар де Эрс (26.05.1642 — 11.06.1680);
 Луи-Антуан де Ноай (17.03.1681 — 19.09.1695) — назначен архиепископом Парижа;
 Гастон-Жан-Батист-Луи де Ноай (02.04.1696 — 15.09.1720);
 Никола-Шарль де Со-Таванн (24.09.1721 — 18.12.1733) — назначен архиепископом Руана;
 Клод-Антуан де Шуазёль-Бопре (18.12.1733 — 02.10.1763);
 Антуан де Ластик (1763);
 Антуан Элеонор Леон Леклерк де Жуинье (09.04.1764 — 21.02.1782) — назначен архиепископом Парижа;
 Анн-Антуан-Жюль де Клермон-Тоннер (25 февраля 1782 — 29 ноября 1801);
 Николя Дьо (1791—1794) — антиепископ;
 Кафедра упразднена (1801—1822);
 Мари-Жозеф-Франсуа-Виктор Монье де Прийи (17.11.1823 — 01.01.1860);
 Жан-Оноре Бара (01.01.1860 — 11.07.1864);
 Гийом-Рене Меньян (17.09.1864 — 20.09.1882) — назначен епископом Арраса;
 Гийом-Мари-Ромен Суррьё (20.09.1882 — 15.05.1894) — назначен архиепископом Руана;
 Гаспар-Мари-Мишель-Андре Латти (15.05.1894 — 15.10.1907) — назначен архиепископом Авиньона;
 Эктор-Ирене Севен (11.02.1908 — 02.12.1912) — назначен архиепископом Лиона;
 Жозеф-Мари Тиссье (20.12.1912 — 09.01.1948);
 Рене-Жозеф Пьерар (09.01.1948 — 16.09.1973);
 Люсьен-Эмиль Бардонн (16.09.1973 — 01.09.1998);
 Жильбер Луи (1.03.1999 — 23.12.2015);
 Франсуа Туве (с 23.12.2015).

Примечания

Статистика 
На конец 2006 года из 269 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 252 000 человек, что соответствует 93,7 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 215.620 || 217.127 || 99,3 || 284 || 269 || 15 || 759 ||  || 28 || 338 || 476
|-
| 1958 || 213.000 || 216.505 || 98,4 || 307 || 260 || 47 || 693 ||  || 59 || 325 || 477
|-
| 1969 || 241.000 || 250.615 || 96,2 || 237 || 218 || 19 || 1.016 ||  || 33 || 351 || 115
|-
| 1980 || 241.700 || 261.900 || 92,3 || 185 || 175 || 10 || 1.306 ||  || 18 || 267 || 475
|-
| 1990 || 247.600 || 269.000 || 92,0 || 136 || 133 || 3 || 1.820 || 5 || 5 || 168 || 88
|-
| 1999 || 251.000 || 270.000 || 93,0 || 106 || 106 ||  || 2.367 || 4 || 2 || 120 || 34
|-
| 2000 || 253.000 || 272.000 || 93,0 || 101 || 101 ||  || 2.504 || 4 ||  || 114 || 34
|-
| 2001 || 242.000 || 260.836 || 92,8 || 105 || 104 || 1 || 2.304 || 8 || 1 || 103 || 34
|-
| 2002 || 244.800 || 264.000 || 92,7 || 104 || 103 || 1 || 2.353 || 9 || 1 || 101 || 34
|-
| 2003 || 246.000 || 266.000 || 92,5 || 102 || 102 ||  || 2.411 || 11 ||  || 96 || 34
|-
| 2004 || 241.224 || 260.836 || 92,5 || 103 || 102 || 1 || 2.341 || 12 || 1 || 95 || 34
|-
| 2006 || 252.000 || 269.000 || 93,7 || 84 || 83 || 1 || 3.000 || 16 || 1 || 77 || 34
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2006 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, 
 Официальный сайт епархии Шалона
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 534–535 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 175; vol. 2 , p. 122; vol. 3 , pp. 158–159; vol. 4 , p. 141; vol. 5, p. 150; vol. 6, p. 155 
 Границы епархии Шалона на сайте gcatholic.org
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Том XI, Romae 1845, pp. 245–249 
 Булла Paternae charitatis, в Bullarii romani continuatio, Том XV, Romae 1853, pp. 577–585 

Шалон